Пост 63 км, остановочный пункт 61 км — путевой пост/остановочный пункт на линии Волховстрой — Чудово Санкт-Петербургского региона Октябрьской железной дороги.

География 
Располагается в Киришском районе Ленинградской области между станциями Волхов-Пристань и Путепровод сообщения Мга — Кириши, и между станциями Ирса — Волхов-Пристань — Пост 60 км сообщением Чудово-1 — Кириши — Волховстрой-1

Пригородное сообщение 
Через путевой пост электропоезда проходят без остановки, в сторону станции Кириши, затем проследует в сторону Пост 60 км или к станции Ирса.

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Киришского района